«Лавка чудес» — название произведений.

 «Лавка чудес» — американский фильм 2007 года.
 «Лавка чудес» — роман Жоржи Амаду в жанре магического реализма, опубликованный в 1969 году.
 «Лавка чудес» — музыкальный альбом группы «Високосное лето», который был выпущен в 1996 году.